Белвал може да се односи на:

 Белвал (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Белвал (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Белвал (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Белвал"